Nekoda Smytheová-Davisová (* 22. dubna 1993 Kingston) je britská a anglická zápasnice–judistka afrokaribského původu.

Sportovní kariéra 
Je rodačkou z jamajského Kingstonu odkud se s matkou po narození přestěhovala do Spojeného království. Vyrůstala v londýnské čtvrti Cricklewood. S judem začínala na základní škole. Připravuje se ve vrcholovém sportovním centru Excellence ve Walsallu. Její osobní trenérkou je Jo Crowleyová. V britské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2013 v lehké váze do 57 kg. V roce 2016 se kvalifikovala na olympijské hry v Riu, kde prohrála ve druhém kole s Francouzkou Automne Paviaovou na juko technikou harai-goši.

Vítězství na turnajích 
 2014 – 2× světový pohár (Port Louis, Wollongong)
 2015 – 1× světový pohár (Záhřeb)
 2018 – 1× světový pohár (Düsseldorf)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Spojeném království

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Nekody Davisové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Nekody Davisové na Judobase.org
 Osobní stránka

Britští judisté
Angličtí judisté
Britští olympionici
Narození v roce 1993
Narození 22. dubna
Žijící lidé
Ženy